Клаксон может означать:
 Клаксон — устройство подачи звуковых сигналов и сам этот сигнал.
 Клаксон — автомобильная газета, издаётся с 1990 года.